Dukat Prva hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2008./09., te prva sezona 1. HRL kao drugog ranga. Ligu je tvorilo 12 momčadi, a osvojila ju je momčad Buzeta koja se tako plasirala u Premijer ligu

Ljestvica

Poveznice 
 Dukat Premijer liga 2008./09.
 2. HRL 2008./09.
 3. HRL 2008./09.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2008./09.
 Hrvatski kup 2008./09.
 Prva hrvatska rukometna liga

Izvori  
 hrs.hr 
 sportnet.hr  
 Hrvatski športski almanah 2009/2010.  

2008-09.
m-1